Трнава је насељено место града Јагодине у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 2448 становника.

Историја 
До Другог српског устанка Трнава се налазила у саставу Османског царства. Након Другог српског устанка Трнава улази у састав Кнежевине Србије и административно је припадала Јагодинској нахији и Левачкој кнежини све до 1834. године када је Србија подељена на сердарства.

Демографија 
У насељу Трнава живи 1729 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,8 година (36,8 код мушкараца и 36,8 код жена). У насељу има 666 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,36.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Јагодина
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији